Натуральне число 1999
 1999 рік до нашої ери
 1999 рік нашої ери